Ла Еспада има више значења:

 Ла Еспада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Еспада (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспада (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику